Pupilla är ett släkte av snäckor som beskrevs av Fleming 1828. Pupilla ingår i familjen puppsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppsnäckor
Pupilla